Als Lazarusklapper bezeichnet man
die im Mittelalter von Kranken verwendete Warnklapper
die Muschel Spondylus gaederopus, auch Stachelauster genannt